Gouden Poort (Oekraïens: Zoloti vorota), een poort in Kiev
Zoloti vorota (metrostation), metrostation in Kiev, nabij de gelijknamige poort